Helsted kan henvise til flere artikler.

Steder:
 Helsted (Randers) – en bydel i Randers beliggende i Enghøj Sogn og nærliggende Helsted Huse og Helsted Mark (Borup Sogn (Randers Kommune))
 Helsted (Seden Sogn) – bebyggelse i Seden Sogn

Personer:
 Axel Helsted – dansk maler.
 Carl Helsted – dansk musiker og komponist.
 Edvard Helsted – dansk komponist og koncertmester.
 Frederik Ferdinand Helsted – dansk maler og tegnelærer.
 Gustav Helsted – dansk organist og komponist.
 Viggo Helsted – dansk marinemaler.